WMS bezeichnet:

 Mittlere Schule für wirtschaftliche Berufe, ein Schultyp in Österreich
 Web Map Service im Bereich der Geoinformatik
 Website Management System im Bereich Internet und Programme
 Wirtschaftsmittelschule
Wirtschaftsmittelschule Baselland, eine weiterführende Schule im Kanton Basel-Landschaft
Warehouse Management System, ein System zur Lagerverwaltung
 Wissensmanagementsystem
 Weiten-Mess-System für Schuhe, siehe Schuhgröße
 Wechsler Memory Scale, ein psychologisches Testverfahren
 White male system, ein feministischer Kampfbegriff aus den 1970ern, der als Synonym für Patriarchat benutzt wird
 ein Workflow-Management-System
 Wilson-Mikity-Syndrom

WMS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Börde (für Wolmirstedt)

WMS